Петра Квитова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Марион Бартоли — не защищала свой титул.

Общая информация 
 Петра Квитова стала 22-й в истории и первой с 2003 года многократной чемпионкой британского турнира.
 Эжени Бушар стала первой в истории представительницей Канады, сумевшей пробиться в финал турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.

Посев 

  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Симона Халеп (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  'Петра Квитова (Титул)
  Елена Янкович (Первый раунд)  Виктория Азаренко (Второй раунд)  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)  Доминика Цибулкова (Третий раунд)  Ана Иванович (Третий раунд)  Флавия Пеннетта (Второй раунд)  Эжени Бушар (Финал)  Сара Эррани (Первый раунд)  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)<li> Саманта Стосур (Первый раунд)
<li> Слоан Стивенс (Первый раунд)
<li> Сабина Лисицки (Четвертьфинал)
<li> Андреа Петкович (Третий раунд)
<li> Роберта Винчи (Первый раунд)
<li> Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
<li> Луция Шафаржова (Полуфинал)
<li> Кирстен Флипкенс (Третий раунд)
<li> Ализе Корне (Четвёртый раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
<li> Гарбинье Мугуруса (Первый раунд)
<li> Светлана Кузнецова (Первый раунд)
<li> Сорана Кирстя (Первый раунд)
<li> Винус Уильямс (Третий раунд)
<li> Клара Коукалова (Второй раунд)
<li> Елена Веснина (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ярмила Гайдошова (Второй раунд)
  Наоми Броуди (Второй раунд)
  Саманта Маррей (Первый раунд)
  Тара Мур (Первый раунд)
  Сильвия Солер Эспиноса (Второй раунд)

<ol start="6">
 Вера Звонарёва ''(Третий раунд)
 Тейлор Таунсенд ''(Первый раунд)
 Кристина Плишкова ''(Первый раунд)
 Ромина Опранди (PR, Первый раунд)
</ol>

 Победители квалификационного отбора 

  Тимея Бачински (Второй раунд)
  Александра Возняк (Первый раунд)
  Виктория Дюваль (Второй раунд)
  Паула Каня (Первый раунд)
  Анетт Контавейт (Первый раунд)
  Ана Конюх ''(Третий раунд)

<ol start="7">
 Алла Кудрявцева ''(Первый раунд)
 Мишель Ларшер де Бриту ''(Третий раунд)
 Кристина-Андрея Миту ''(Первый раунд)
 Тамира Пашек ''(Первый раунд)
 Тереза Смиткова ''(Четвёртый раунд)
 Леся Цуренко (Второй раунд)
</ol>

 Отказы от участия в турнире 

  Галина Воскобоева
  Бетани Маттек-Сандс

<li> Лора Робсон
<li> Джейми Хэмптон

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Мэдисон Киз (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Женщины